Die International Lawn Tennis Challenge 1934 war die 29. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nord- und Mittelamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzten sich die USA gegen Australien durch, unterlagen aber im anschließenden vom 28. bis 31. Juli stattfindenden Finale Titelverteidiger Großbritannien. Es war dies der bisher siebte Titel Großbritanniens.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 30 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket bzw. die Startberechtigung für nächstes Jahr.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 24 Teams an, wovon 10 im Hauptbewerb startberechtigt waren. Die restlichen Teams mussten in der Qualifikation für 1935 starten.

Hauptbewerb

Qualifikation

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus drei Teilnehmern in der Nord- und Mittelamerikagruppe, und zwei Teilnehmern in der Südamerikagruppe.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Das Turnier

Europazone

Amerikazone 
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Kontinentalplayoff 
Brasilien trat nicht zum innerkontinentalen Playoff gegen die USA an.

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Australien.

Finale 
Im Finale zwischen Großbritannien und den USA konnte sich der britische Titelverteidiger klar mit 4:1 durchsetzen.

Qualifikationsrunde für 1935

1. Runde 
Das Spiel fand vom 20. bis 22. Juli 1934 statt.

2. Runde 
Die Spiele fanden zwischen dem 3. und dem 19. August 1934 statt.

3. Runde 
Die Spiele fanden zwischen dem 24. August und dem 2. September 1934 statt.

Polen, das Deutsche Reich, die Niederlande sowie Jugoslawien qualifizierten sich damit direkt für den Hauptbewerb 1935. Aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl 1935 war das Überstehen der diesjährigen Qualifikation nachträglich allerdings nicht für die Zulassung zum Bewerb entscheidend.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1934
Tennisturnier 1934